Trnovany ist der Name von Gemeinden und Ortsteilen im Ústecký kraj, Tschechien:

 Trnovany, Gemeinde im Okres Litoměřice
 Trnovany (Teplice) (deutsch Turn), Ortsteil von Teplice, Okres Teplice
 Trnovany (Žatec), Ortsteil von Žatec, Okres Louny